La Iglesia episcopal puede referirse a varias iglesias en las tradiciones anglicana y metodista.

Anglicanismo

Comunión anglicana 
 Iglesia episcopal escocesa
 Iglesia española reformada episcopal
 Iglesia episcopal en los Estados Unidos
 Iglesia episcopal anglicana del Brasil
 Iglesia episcopal en Cuba
 Iglesia episcopal en Filipinas
 Iglesia episcopal de Sudán del Sur
 Iglesia episcopal de Jerusalén y de Oriente Medio

Movimiento anglicano de Continuación 
 Iglesia Episcopal Anglicana
 Iglesia Episcopal Misionera
 Iglesia Episcopal del Sur
 Iglesia Episcopal Protestante Tradicional
 Iglesia Episcopal Unida de América del Norte

 Iglesia Anglicana Independiente
 Iglesia Episcopal Reformada
 Iglesia Episcopal Protestante Libre

Metodismo 
 Iglesia Metodista Episcopal
 Iglesia Episcopal Metodista Africana
 Iglesia Episcopal Metodista Africana Sion
 Iglesia Episcopal Metodista Cristiana

Movimiento de convergencia 
 Iglesia Episcopal Carismática
 Comunión de iglesias episcopales evangélicas

Circunscripciones eclesiásticas anglicanas
Términos cristianos